La Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection, plus connu sous l'acronyme COPREC, est une organisation professionnelle française réunissant la plupart des organismes tierce partie exerçant des missions de contrôle et de certification. Le 2 février 2021, COPREC change de nom et devient Filiance.

Rôle 
La COPREC est une organisation professionnelle qui a pour objet principal l’organisation, la promotion et la défense de la profession incluant notamment dans son champ de compétence, les activités d’évaluation de conformité, de contrôle, de certification, prévention, dans tous les domaines d’activité comme la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement.

Près de 40 membres composent cette organisation et représentent 95 % du chiffre d'affaires du secteur ; ceci représente  et  d'euros de chiffre d'affaires en 2015.

Activité de lobbying auprès de l'Assemblée nationale 
La COPREC est inscrite comme représentant d'intérêts auprès de l'Assemblée nationale. Elle déclare à ce titre en 2015 un budget global de , et indique que les coûts annuels liés aux activités directes de représentation d'intérêts auprès du Parlement n'excèdent pas .

Notes et références

Lien externe 
 

 

Management de la qualité
Gestion de la construction
Organisme fondé en 1964
Association ou organisme lié au secteur du bâtiment en France
Organisation professionnelle en France